dyskografia – zbiór wszystkich płyt danego autora
 dyskografia – badanie krążka międzykręgowego
 Dyskografia – box Edyty Górniak